Polémon est un nom masculin d'origine grecque qui peut désigner :
 Polémon d'Athènes, philosophe platonicien ;
 Deux rois du Pont :
 Polémon  du Pont,
 Polémon II du Pont ;
 Marcus Antonius Polemo , dynaste d'Olba puis roi en Cilicie ;
 Marcus Antonius Polemo II, son fils et successeur ;
 Polémon (fils d'Andromènes), général d'Alexandre le Grand ;
 Polémon d'Ilion, compilateur d'épigrammes, préservé dans Athénée ;
 Polémon de Laodicée, un rhéteur grec de la seconde sophistique ;
 Polemon, un genre de serpent venimeux d'Afrique et du Moyen-Orient.
 Polémon l'Apollinariste, un Père de l'Église.